Уильям Вурхис Джадсон (16 февраля 1865 года — 29 марта 1923 года) — американский военный инженер, бригадный генерал, который служил военным советником в миссии Рута при Временном правительстве России.

Ранний этап жизни, образование 
Уильям Вурхис Джадсон родился 16 февраля 1865 года в Индианаполисе, штат Индиана, в семье Чарльза И. Джадсона и Эбби Кэди Вурхис Джадсон. В течение двух лет он учился в Гарвардском университете, после чего поступил в Военную академию США, которую он окончил третьим по оценкам в своем выпуске (1888).

Военная карьера 
После окончания Военной академии Джадсон поступил в Военно-инженерную школу (), которую он окончил в 1891 году. После этого он работал помощником инженера на различных должностях; на озере Эри, в верховьях р. Миссисипи и в Галвестоне, штат Техас. В 1899 году он был назначен главным инженером и президентом Совета общественных работ Пуэрто-Рико (), прослужив на этой должности до 1900 года.

После этого Джадсон служил на различных инженерных должностях до 1917 года, в том числе инструктором в Инженерной школе армии США (), в качестве инженера-комиссара в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) и в качестве помощника инженера дивизии на атлантической стороне Панамского канала. В 1911 году он получил почётную степень магистра в Гарварде.

C 1904 по 1905 год Джадсон находился в качестве военного наблюдателя на русско-японской войне. После поражения Российской империи вернулся в США.

6 апреля 1917 года Джадсон вернулся в Россию в составе Миссии Рута, возглавляемой Элиу Рутом. После возвращения Рута в США Джадсон еще три месяца оставался в России в качестве главы миссии, а затем был откомандирован в качестве военного атташе в американское посольство в Петрограде и был главой американской военной миссии в России (до весны 1918 года). В этот период он стал первым дипломатическим представителем США, который встретился с лидером большевиков (с Львом Троцким) 1 декабря 1918 года.

Находясь на посту военного атташе, Джадсон составил множество писем и документов в качестве в Петрограде, которые представляют исторический интерес. На основе материалов Джадсона была написана книга «Россия в войне и революции: рассказы генерала Уильяма В. Джадсона из Петрограда за 1917—1918 годы» ().

По возвращении на родину Джадсон был назначен командиром 38-й пехотной дивизии в Кэмп-Шелби () до августа 1918 года. С сентября по декабрь 1918 года Джадсон командовал нью-йоркским портом погрузки ().

Джадсон провел остаток своей карьеры, работая в качестве окружного военного инженера в Чикаго, штат Иллинойс, и ушёл в отставку в 1922 году по инвалидности.

Личная жизнь 
С 1891 года Джадсон был женат на Алисе Карнил. У них был один сын, Клэй Джадсон.

Кончина 
Джадсон скончался 29 марта 1923 года. Он похоронен на Арлингтонском национальном кладбище рядом со своей супругой.

Примечания

Ссылки 
 arlingtoncemetery.net (неофициальный сайт Арлингтонского кладбища)
 findagrave.com
 valor.militarytimes.com

Выпускники Военной академии США
Дипломаты по алфавиту
Дипломаты XX века
Дипломаты США